Miński Okręg Wojskowy Imperium Rosyjskiego
 Miński Okręg Wojskowy (ZSRR)